Odobescu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandru Odobescu (Schriftsteller) (1834–1895), rumänischer Schriftsteller und Politiker
 Anna Odobescu (* 1991), moldauische Sängerin

Siehe auch: Alexandru Odobescu